Hodkovice je název více sídel:

 Hodkovice (Zlatníky-Hodkovice) – vesnice obce Zlatníky-Hodkovice v okrese Praha-západ
 Hodkovice (Jívka), Hodkovice u Trutnova – část obce Jívka v okrese Trutnov
 Hodkovice nad Mohelkou – město v okrese Liberec

Externí odkazy